Шукач — людина, зайнята розшуками чого-небудь (правди й істини).

Шукач може означати:

Література 
  — науково-фантастичний роман 2005 року американського письменника Джека Макдевіта.
 «Шукач» — радянський щомісячний журнал, започаткований в 1961 році (до 1996 року — додаток до науково-популярного журналу «Навколо світу»).
  — трилогія науково-фантастичних романів 2015—2017 років американської письменниці .
  — фантастичний роман 2005 року британського письменника .

Кінематограф 
  :  — австралійський фільм .
 — : «Легенда про Шукача» — американський фентезійний пригодницький телесеріал письменника Террі Гудкайнда.
  :  — американський телесеріал .

Техніка 
 Кроковий шукач — електромеханічний комутаційний апарат, що застосовується в системах комутації, автоматизації та управління технологічними процесами.
 Шукач мін — система для пошуку та позначення або для пошуку та знищення підводних мін.
 Металошукач — прилад для пошуку металу.

Див. також 
 Шукачі

Примітки